Севастопольский порт:

 Севастопольский морской торговый порт 
 Севастопольский морской рыбный порт

См. также 
 Севастопольская военно-морская база
 Авлита (средневековый порт)